Life's What You Make It si può riferire a:

 Life's What You Make It – singolo dei Talk Talk del 1985
 Life's What You Make It – singolo di Hannah Montana del 2007
 Life's What You Make It – EP dei Placebo del 2016